Kleermaker
Biersteker